Косяк — скупчення риб у період нересту.
 Косяк — розмовна назва одвірка чи бічної лутки вікна.
 Косяк — розмовна назва зграї.

Топонім 
 Косяк — село в Україні.

Примітки